

Лудзя — річка в Удмуртії, права притока Вали
 Лудзя — залізнична станція на залізниці Агриз-Іжевськ

Дивись також 
 Верхня Лудзя
 Лудзинка
 Лудзі-Шудзі
 Лудзя-Нор'я
 Лудья-Шур
 Непременна Лудзя